Гран-прі Канади 2019 (офіційно — Formula 1 Pirelli Grand Prix du Canada 2019) — автогонка, сьомий етап чемпіонату світу Формули-1 сезону 2019 року, який пройшов 9 червня на трасі імені Жиля Вільнева в Монреалі.

Вільні заїзди 
Першу сесію п'ятничних вільних заїздів виграв Льюїс Хемілтон. У другій сесії в п'ятницю першим був Шарль Леклер. Найращий час у суботній сесії показав Себастьян Феттель. Замість Роберта Кубіци, у команді Вільямс перші вільні заїзди проводив Ніколас Лафіті.

Кваліфікація 

 1.  Карлос Сайнс отримав штраф із втратою 3-х позицій на старті за перешкоджання Олександру Албону під час кваліфікації.

 2.  Кевін Магнуссен був зобов'язаний починати гонку з піт-лейну після того, як його шасі потрібно було змінити після аварії в кваліфікації. Він також штраф з втратою 15 місць.

Перегони 

 1. Себастьян Феттель першим перетнув фінішну лінію, але отримав 5-секундний штраф за небезпечне повернення до траси на 3-му повороті.

Положення в чемпіонаті після Гран-прі 

Особистий залік

Кубок конструкторів

 Примітка: Тільки 5 позицій включені в обидві таблиці.

Примітки

Посилання 

Гран-прі Канади
Звіти про Гран-прі сезону 2019 Формули-1
Червень 2019
2019 у канадському спорті